Зоран Илић се може односити на:
 Зоран Илић, српски књижевник
 Зоран Илић Илке, српски музичар
 Зоран Илић (рукометаш), југословенски и српски рукометаш
 Зоран Илић (психијатар), српски психијатар и психотерапеут
 Зоран Илић (вајар)